Die Virginia Slims of Detroit 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Detroit. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 20. bis 26. Februar 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Detroit